Колонија ла Преса има више значења:

 Колонија ла Преса (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија ла Преса, Ехидо де Чапултепек (Чапултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику